III. Frigyes osztrák herceg, (III. Szép) Frigyes néven német király (1289-1330)
 III. Frigyes szicíliai király (1342–1377)
 III. Frigyes névleges osztrák herceg (1347–1362) 
 III. Frigyes német-római császár (1415-1493)
 III. (Bölcs) Frigyes szász választófejedelem (1463-1525)
 III. (Kegyes) Frigyes választófejedelem (1515–1576)
 III. Frigyes dán király (1609-1670)
 III. Frigyes brandenburgi választófejedelem, I. Frigyes néven porosz király (1657-1713)
 III. Frigyes német császár (1831-1888)